Pobeda, Победа (« Victoire » en russe) peut désigner :

Toponymes 

 en Russie :
 Le mont Pobeda est le plus haut sommet des monts Tcherski, massif situé dans le nord-est de la Sibérie ;
 Pobeda : Ville du district de Volgodonsk (région de Rostov) ;
 Pobeda : Village de la région de Chertkovsky (région de Rostov) ;
 Pobeda : Village de la région de Saint-Pétersbourg ;
 Pobeda : Village de la région de Lipetsk ;
 Pobeda : Village de la région de Volgograd ;
 Pobeda : Ville du Tatarstan ;
 Pobeda : Village de la région d'Orenbourg ;
 Pobeda : Village de la région d'Omsk ;
 Pobeda : Village du district de Chegarsky (oblast de Tomsk) ;
 Pobeda: Village de la région d'Asinovsky (oblast de Tomsk) ;
 Pobeda : Village de la province de Transbaïkalian
 Pobeda : Village de Khabarovsk Kraï
 Pobeda : Village de l'Altaï ;
 Pobeda : Ville de Iakoutie.

 Pobeda : Station de métro de la ville de Samara.

 Le gisement de pétrole pobeda en mer de Kara. 

 Pobeda est un film du réalisateur soviétique Vsevolod Poudovkine de 1938.

 en Bulgarie (le nom étant écrit Победа) :
 Pobeda est un village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch ;
 Pobeda est un village bulgare de l'obchtina de Dolna Mitropoliya, situé dans l'oblast de Pleven ;
 Pobeda est un village bulgare de l'obchtina de Toundja, situé dans l'oblast de Yambol.

 en Serbie
 Pobeda, village de la municipalité de Bačka Topola dans le district de Bačka septentrionale.

 en Antarctique
 L'île Pobeda, formée par intermittence par des icebergs échoués.

Divers 

 Pobieda (Gaz M - 20 Pobieda) est un véhicule du constructeur russe GAZ produit par l'usine automobiles de Gorki entre 1946 à 1958 ;
 Pobeda est un modèle de montres soviétiques, fabriqué, entre autres, par l'usine de montres de Petrodvorets.

 Pobeda, une compagnie aérienne à bas prix Russe, filiale à 100% d'Aeroflot.
 Pobeda Un gisement d'hydrocarbures en mer de Kara.

Distinction 
 Commandeur de l'Ordre Pobeda : Ordre militaire souverain de l'Union soviétique créé le .

Astronomie 
 Pobeda 1908 : Petit astéroïde.

Navires 
 Pobeda (cuirassé) : Navire de la Marine impériale de Russie lancé à Saint-Pétersbourg en 1900, capturé par la Marine impériale du Japon en 1905, démantelé en 1946 ;
 Pobeda : yacht du capitaine Vrungelya (personnage issu de la BD russe écrite par le soviétique Andreï Nekrasov (1907-1987).

Journée commémorative 

 Jour de la Victoire (День Победы) : Fête de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie lors de la Grande Guerre patriotique de 1941-1945, jour de la commémoration le 9 mai, journée chômé en Russie, en Ukraine, en Azerbaïdjan et certains États de l'ex-URSS.

Homonymie de toponyme